Andrea Ferrucci (1465-1526), sculpteur italien ;
 Domenico Ferrucci (1619-après 1669), peintre italien ;
 Francesco Ferrucci (1489-1530), militaire italien ;
 Francesco di Simone Ferrucci (1437-1493), sculpteur italien ;
 Franco Ferrucci (1936-2010), universitaire, critique littéraire et romancier italien ;
 Pompeo Ferrucci (1565-1637), sculpteur italien ;
 Roberto Ferrucci (né en 1960), écrivain, journaliste et traducteur italien ;
 Santino Ferrucci (né en 1998), pilote automobile américain.

Voir aussi
 
 (82927) Ferrucci, un astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Francesco Ferrucci.